Theophilus steht für.
 Theophilus (Mondkrater)
 Theophilusglocke, ein Glockentyp
 Zeche Theophilus, Bergwerk
 Theophilus (Schrift), eine 1649 erschienene Schrift des deutschen Theologen Johann Valentin Andreae
 Theophilus-Spiel, geistliches Sing- und Schauspiel

Theophilus, Theofilos oder Theophilos ist der Name folgender Personen:

 Theophilos (Komödiendichter) (4. Jh. v. Chr.), griechischer Komödiendichter
 Theophilos (Indo-Grieche) (2./1. Jh. v. Chr.), indo-griechischer König
 Theophilos (Lukas), Person im Neuen Testament
 Theophilus ben Ananus, Jüdischer Hoherpriester in Jerusalem von 37–41 nach Christus
 Theophilus (Antiochia) (2. Jh.), Bischof von Antiochia
 Theophilos der Inder (4./5. Jh.), spätantiker Missionar und Bischof
 Theophilos von Alexandria († 412), Patriarch von Alexandria
 Theophilos (Jurist) (6. Jh.), byzantinischer Jurist
 Theophilus Protospatharius (7. Jh.), byzantinischer Medizinschriftsteller, Hofarzt und Uroskopiker um 670, Lehrer von Stephanos von Athen
 Theophilos von Edessa (695–785), syrischer christlicher Gelehrter
 Theophilos (Byzanz) (um 813–842), byzantinischer Kaiser
 Theophilus von Caesarea († 195), Bischof von Caesarea und Heiliger
 Theophilos Protospatharios (9. Jh.), byzantinischer Medizinschriftsteller des. 9./10. Jahrhunderts
 Theophilos Erotikos († nach 1042), byzantinischer Rebell auf Zypern
 Theophilos I. (Jerusalem), orthodoxer Patriarch von Jerusalem (1012–1020)
 Theophilus Presbyter (um 1070–nach 1125), Benediktinermönch und Verfasser kunsthandwerklicher Schriften
 Theophilus Jacobäer (1591–1659), als Stadtretter verehrter Bürger von Pirna
 Theophilus (Äthiopien) (17./18. Jh.), äthiopischer Kaiser
 Theophilus von Corte (1676–1740), korsischer Franziskanerpater und Heiliger
 Theophilos III. von Alexandria (1764–1833), von griechisch-orthodoxer Patriarch von Alexandria
 Theofilos (um 1870–1934), griechischer naiver Maler
 Theophilos III. von Jerusalem (* 1952), griechisch-orthodoxer Patriarch von Jerusalem
 Theophilus London (* 1987), US-amerikanischer Rap- und Hip-Hop-Musiker

Theophilus ist der Familienname folgender Personen:
 Nicolaus Theophilus (1541–1604), Landgräflich Hessischer Rat, Hochschullehrer an der Universität Kopenhagen, Diplomat und Dichter

Siehe auch:
 Theophil